Airone (ital. airone ‚Reiher‘) steht für:
 Airone (Zeitschrift), italienische Zeitschrift
 Moto Guzzi Airone, Motorradmodell

Siehe auch:
 Air One, italienische Fluggesellschaft